Il singolare dell'Honolulu Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Russell ha battuto in finale 6–0, 6–3 Grega Žemlja.

Teste di serie

  Michael Russell (campione)
  Kevin Kim (quarti di finale)
  Jesse Levine (primo turno)
  Robert Kendrick (semifinali)

 Kevin Anderson (semifinali)
 Michael Yani (primo turno)
 Jesse Witten (primo turno)
 Ryan Sweeting (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Honolulu Challenger 2010